Pierre Garnier de Laboissière (1754-1809), général français de la Révolution française ;
 Pierre Dominique Garnier (1756-1827), général français de la Révolution et de l’Empire ;
 Pierre Garnier (1928-2014), poète français.